

Селище міського типу:
 Демидівка — Рівненська область, Дубенський район

Села:
 Демидівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Демидівка — Вінницька область, Гайсинський район (до 2020 року — ліквідований Тростянецький район)
 Демидівка — Одеська область, Подільський район (до 2020 року — ліквідований Любашівський район)
 Демидівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — ліквідований Глобинський район)
 Демидівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Омельницька сільська громада
 Демидівка — Полтавська область, Полтавський район (до 2020 року — ліквідований Решетилівський район)
 Демидівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — ліквідований Великолепетиський район)

Залізнична станція:
 Демидівка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Демидівка () — село, Мінська область, Борисовський район

Демидівка () — хутір, Ростовська область, Матвієво-Курганський район

Див. також 
 Демидко
 Демедко
 Демидяк
 Демидки
 Демид